Malancourt peut faire référence à deux localités françaises de Lorraine :

 Malancourt, une commune de la Meuse.
 Malancourt-la-Montagne, une ancienne commune de la Moselle réunie en 1973 à Amnéville ;